Чарльз Макферсон Добелл KCMG, KCB (; ,  — ) — канадский военный деятель, служивший в рядах Королевских уэльских фузилёров, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 22 июня 1869 года в Квебеке в семье бизнесмена и политика Ричарда Добелла. Чарльз Добелл получил разносторонее образование в частной школе в родном городе и в школе Чартерхаус в Англии. В 1890 году Чарльз окончил Королевский военный колледж Канады. В 1891 году он получил звание лейтенанта и начал свою службу. Он участвовал в оккупации международными силами острова Крит, во время которой он получил звание майора.

Во время второй англо-бурской войны Чарльз отправился на фронт где был отмечен наградами и благодарностями командования. После окончания войны Добелл проходил службу в Нигерии, где получил звание полковника. После этого Добелл в составе британских войск в Китае участвовал в подавлении «Боксёрского восстания». После подавления восстания Добелл был назначен генерал-инспектором британских войск в Западной Африке.

После начала Первой мировой войны Добелл участвовал в боях в Камеруне. После захвата Германского Камеруна войсками Антанты Добелл был повышен до звания генерал-лейтенанта. Затем Добелл был переведён в состав Египетских экспедиционных сил. В 1915 году он стал Кавалером ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Он также был сделан рыцарем-командиром ордена Бани С 1915 по 1917 года вместе с генералом Арчибальдом Мюрреем командовал британскими войсками на Палестинском фронте. В 1917 году Добелл был отправлен в отставку.

Примечания

Ссылки 

 Биография Чарльза Добелла  // firstworldwar.com

Выпускники Чартерхауса
Выпускники Королевского военного колледжа Канады
Офицеры Королевских уэльских фузилёров
Военачальники Первой мировой войны (Великобритания)
Генералы Канады
Участники китайского похода (1900—1901)